Дом Рокка в Одессе  — объект культурного наследия г. Одессы. Адрес — Садовая улица, д.20

Описание 
Доходный дом был построен в 1892 году. На стене дома сохранилась таблички с фамилиями архитектора М. Г. Рейнгерц и владельца дома Феликса Ивановича Рокка и указанием старой нумерации дома (дом № 18).

История 
В конце XIX в. в доме Рокка располагалась 2-я мужская прогимназия. А уже в 1901—1905 гг. в доме — штаб 8-го армейского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Сергея Николаевича Мылова. В 1911—1937 гг. в доме жил украинский переводчик, филолог и общественный деятель В. Г. Боровик, а в 1944—1968 гг. — кардиолог и бальнеолог, профессор А. М. Сигал (1886—1968). 

В первые послевоенные годы в здании размещался Комитет профсоюза работников мукомольной промышленности.

Память 
Памятник архитектуры местного значения с 1991 г. — по решению Одесского облисполкома от 27.12.1991 № 580.

В настоящее время жилой дом с торговыми помещениями.

Примечания 

Памятники архитектуры Одессы
Здания и сооружения, построенные в 1892 году
Рокка